Определительные местоимения (, ) — разряд (тип) местоимений, которые указывают на обобщенный признак предмета; указывают на степень полноты охвата предмета, степень качества.

В русском языке к определительным относятся местоимения: сам, самый, все, весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, устаревшие местоимения всяческий, всяк.
Определительные местоименные наречия (всегда, везде, всюду, отовсюду, иначе, всячески и устаревшее всяко) также относятся к определительным местоимениям, но в рамках школьного курса могут рассматриваться отдельно, как наречия. Список определительных местоимений не является исчерпывающим и однозначным, разные лингвисты могут включать в этот список разные единицы.

В русской грамматике разряд определительных местоимений стали выделять в первой половине XIX века, первое определение им дано Н. И. Гречем (1830); некоторые грамматики не рассматривают такую категорию, в частоности, Грамматика-80, а А. М. Пешковский предлагал вместо определительных местоимений рассматривать совокупные (целый, всегда, везде, всюду, отовсюду, целый в значении «весь»), обобщительные (всякий, каждый, любой, какой угодно, всячески) и выделительные (сам, самый, иной, иначе, другой в значении «иной») .

В предложении определительные местоимения могут выполнять роль определения, подлежащего, дополнения или входить в состав члена предложения.

Определительные местоимения соотносятся с указательными местоимениями как более конкретные и более обобщенные ответы на одни и те же вопросы: какой? — этот, тот и всякий, каждый; где? — тут, там и всюду, везде; и т. д.

Значения 
Местоимения любой, всякий, каждый имеют значение один из всех подобных, поэтому они часто взаимозаменяемы в предложениях:
Всякую ягодку в руки берут, да не всякую в рот кладут. 
Любую ягодку в руки берут, да не любую в рот кладут. 
Каждую ягодку в руки берут, да не каждую в рот кладут.
У местоимения всякий  имеется оттенок значения разный: Мне встречались всякие люди;
У местоимения любой  имеется оттенок значения какой угодно: Выбери любую игрушку;

У местоимения весь есть значение в полном составе, без исключения, целый, целиком, от начала до конца:
Вся комната янтарным блеском озарена

Этим местоимением можно заменить местоимения любой, всякий, другой, каждый, лишь немного изменив предложение.

Местоимения другой, иной имеют значения непохожий, не тот, не такой:
Это уже другая (иная) история.
У местоимения другой  есть также значение следующий: В другой раз будь умнее;

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 
 
 

Местоимения